Punski jezik je izumrli semitski jezik koji se nekada govorio u Sjevernoj Africi i zapadnim mediteranskim otocima od strane naroda poznatog po imenu Puni.

O tom jeziku se vrlo malo zna, iako je sv. Augustin bio među njegovim govornicima.

Od 16. stoljeća bila je popularna teza da današnji malteški jezik potiče od punskog, ali je ona uglavnom odbačena od suvremenih jezikoslovaca.

Pismo 

Punski jezik je bio pisan Feničkim pismom.

Fenicija
Kartaga
Drevni jezici
Izumrli jezici
Kanaanski jezici
Jezici po abecedi:P